El término Cefisodoto puede referirse a:
Cefisodoto, general y orador ateniense de la primera mitad del siglo IV a. C.
Cefisodoto el Joven, escultor griego de finales del siglo IV a. C., hijo del también escultor Praxíteles.
Cefisodoto el Viejo, escultor ateniense de principios del siglo IV a. C.